Bieńkowski – potok, dopływ Drwinki
 Andrzej Bieńkowski – żołnierz AK
 Andrzej Bieńkowski – malarz, wykładowca ASP w Warszawie
 Andrzej Bieńkowski – satyryk, poeta i dziennikarz, uczestnik powstania warszawskiego.
 Bronisław Bieńkowski (1848–1903) – polski filolog klasyczny
 Danuta Bieńkowska (1920–1992) – polska pisarka
 Elżbieta Bieńkowska (ur. 1964) – polska polityk
 Henryk Bieńkowski (ur. 1949) – polski polityk
 Kazimierz Bieńkowski (1907–1993) – polski rzeźbiarz
 Ludomir Bieńkowski (1925–1987) – polski historyk
 Magdalena Bieńkowska – Miss Polski 2015
 Marek Bieńkowski (ur. 1960) – Komendant Główny Policji w latach 1997-2001 
 Marek Bieńkowski (ur. 1952) – polski poeta
 Stanisław Bieńkowski (1882–1958) – polski profesor nauk o zarządzaniu
 Stanisław Bieńkowski (1889–1943) – polski wojskowy i grafik
 Wiesław Bieńkowski (zm. 1999) – polski historyk
 Zbigniew Bieńkowski (1913–1994) – polski poeta

Przypisy